Eryk I Stary – król Danii (zm. 854)
 Eryk I Zawsze Dobry – król Danii (zm. 1103)
 Eryk I – książę Szlezwika (zm. 1272)
 Eryk I – książę saski na Lauenburgu (zm. 1361)
 Eryk Pomorski – książę pomorski, król Danii, Norwegii i Szwecji (zm. 1459)
 Eryk I Starszy – książę brunszwicki na Calenbergu (zm. 1540)